A Primeira Divisão de 1981-82 foi a 48.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Análise da temporada 
Depois de vencer o campeonato em 1979/1980, o Sporting voltava a ser campeão nacional em Portugal. Apesar dos rivais terem terminado próximos, os sportinguistas foram sempre a melhor equipa ao longo da época, sendo em muito ajudados pelo trio ofensivo de Oliveira, Jordão e Manuel Fernandes. O Sporting também venceria a Taça de Portugal, conseguindo a dobradinha. Após este título, os sportinguistas entrariam num jejum de 18 anos sem serem campeões.

O SL Benfica, campeão em título, apesar de ter terminado segundo, nunca conseguiu verdadeiramente ameaçar o domínio sportinguista ao longo da época. A irregularidade em muito prejudicou os benfiquistas, sendo as 6 derrotas no campeonato a prova disso.

O FC Porto, depois do bicampeonato entre 1977 e 1979, não voltava a conseguir a conquistar o título nacional, terminando no 3.º lugar pela primeira vez desde 1976/1977.

Por fim, destacar a histórica descida de divisão do Belenenses. Pela primeira vez na sua história, o clube lisboeta e assim acabava o estatuto de clube que nunca tinha descido de divisão a par dos três grandes.

Classificações

Tabela de resultados 

Fonte:

Classificação por Jornada

Melhores Marcadores

Campeão

Futebol de 1981 em Portugal
Futebol de 1982 em Portugal